Но́ра Данн (, род. , Чикаго, Иллинойс) — американская актриса и комедиантка. Наиболее известна по ролям в скетчах «Saturday Night Live», а также по многочисленным появлениям в сериалах, шоу и фильмах.

Ранние годы 
Нора Данн родилась в Чикаго, штат Иллинойс у медсестры Маргарет Ист и Джона Данна, музыканта и поэта. У неё есть младший брат — актёр Кевин Данн. Она выросла в католической семье ирландского происхождения. С 1970 по 1972 год Данн посещала Школу Чикагского института искусств, Городской колледж Сан-Франциско () и Академию изящных искусств ().

Карьера 
Кроме работы на шоу «Saturday Night Live», Данн снималась во многих фильмах и сериалах. Она появлялась в периодических ролях в сериалах «Сёстры» с 1993 по 1996 год и «Няня» с 1998 по 1999 год, а также была приглашённый звездой в двухчасовом эпизоде культового сериала «Секретные материалы» в 1998 году.

Её работы в фильмах включают «Майами Блюз» с Алеком Болдуином, «Три короля» с Джорджем Клуни, «Вердикт за деньги» с Джоном Кьюсаком, «Образцовый самец» с Беном Стиллером, «Вне времени» с Дензелом Вашингтоном, «Ноябрь» с Кортни Кокс, «Премия Дарвина» и «Ананасовый экспресс: Сижу, курю».

Личная жизнь 
Нора Данн вышла замуж за драматурга Рэя Хатчесона в сентябре 1987 года. Пара развелась в 1995 году.

В 1998 году Данн вышла замуж за строителя Шона Макгерри.

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США